Diksmuide (Dixmude) – miasto i gmina w północno-zachodniej Belgii 
 Dixmude – francuski lotniskowiec z okresu po II wojnie światowej
 Dixmude – francuski współczesny okręt desantowy typu Mistral